Defensie
 Marine (strijdmacht), strijdmacht die oorlog ter zee voert
 België: Marinecomponent van Defensie
 Nederland: Koninklijke Marine
 andere landen:
 Marine van de Sovjet-Unie, de marine van de voormalige Sovjet-Unie
 Royal Navy, de marine van het Verenigd Koninkrijk
 United States Navy, de marine van de Verenigde Staten
 Deutsche Marine, de marine van de Bondsrepubliek Duitsland
 Marine nationale, de marine van Frankrijk
 Israëlische marine, de marine van Israël
 Marinekorps 
 mariniers, legereenheid gespecialiseerd in amfibische aanvallen
 Nederland: Korps Mariniers
 Verenigde Staten: United States Marine Corps
 Verenigd Koninkrijk: Royal Marines
 Duitsland: Deutsche Marine (Seebattalion)
 Frankrijk: Franse marine (Troupes de marine)

Geografie
 Marine (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois

Kunst en cultuur
 Marine (schilderkunst), figuratieve kunst met de zee, rivieren, havens en schepen als onderwerp
 The Marine, Amerikaanse actiefilm uit 2006

overige
 marineblauw, tint van de kleur blauw
 Marine (voornaam), Franstalige voornaam voor meisjes

Zie ook 
Nauw verwant aan marine is het woord marien, dat we onder meer tegenkomen in:
 Mariene biologie, de tak van de biologie die het leven in zee bestudeert